Victrix är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Otto Staudinger 1879. Victrix ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Victrix